Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Cara Black e Virginia Ruano Pascual che hanno battuto in finale Svetlana Kuznecova e Arantxa Sánchez Vicario 6-2, 6-3

Teste di serie 

 Cara Black /  Virginia Ruano Pascual (campionesse)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinali)

 Svetlana Kuznecova /  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Wynne Prakusya /  Angelique Widjaja (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2002